Download.com — каталог и архив программного обеспечения. Сайт был запущен в 1996 году и является частью сети CNET. Каталог содержит более 100 000 freeware и shareware программ, которые доступны для загрузки как с собственного FTP-сервера Download.com, так и с других сайтов.

По данным Compete.com сайт ежемесячно посещают около 10 млн человек. 

В 2011 году Download.com изменил свою бизнес-модель и начал встраивать сторонние установщики различных рекламных программ (adware) в скачиваемые файлы.

Сайт перестал существовать 
Сначала это был домен download.com, на какое-то время сайт переехал на домен download.com.com , в данный момент это часть сайта cnet.com, настроен 301 редирект на поддомен download.cnet.com.

Примечания 

Распространение программного обеспечения
Сайты, появившиеся в 1996 году
Сайты загрузок
Сайты США
Сайты CBS Interactive